

События 

 20 января — В Англии впервые было созвано собрание, которое получило название парламент (от французского слова «парле» — говорить).
 Остров Мэн попадает под шотландское господство.
Март — Битва при Ишасеге: Победа Иштвана над силами своего отца Белы IV во главе с Белой Ростиславичем, баном Мачвы.
 Поход 20-тысячного ордынского войска через Болгарию на Константинополь. Поход являлся карательной мерой за то, что император Михаил VIII задержал посольство султана Бейбарса, союзника Берке. Город взят не был, но окрестности его подверглись опустошению.
 Весна — под ударами мамлюков Бейбарса пали Цезарея и Арзуф.
 19 июня — на курултае ильханом государства Хулагуидов утверждён Абага, сын Хулагу.
 Народное восстание в Фарсе под предводительством сейида Шереф ад-Дина жестоко подавлено монголами.
 19 июля — золотоордынские войска под командованием Ногая разбиты армией Юшумута, брата Абаги, в битве при Аксу. В этой битве Ногай лишился глаза.
 4 августа — Битва при Ившеме, одно из крупнейших сражений Второй Баронской войны. Силы Симона де Монфора разбиты королевской армией под командованием принца Эдуарда (будущего Эдуарда I).
 1265—1266 — Посольство от Хулагу к Хубилаю. Братья Поло сопровождают его.
 Султаном Дели стал Гийас-ад-дин Балбан.
 Поэтическая антология «Сёкукокинсю» в Японии.
 Альфонс X Кастильский создаёт «Партидас», кодекс законов в семи частях.
 Собор, созванный Михаилом Палеологом, низложил патриарха Арсения. Многие не признали этого низложения, что вызвало раскол в церкви. Патриархом стал Герман.

Правители 
 Государство Хулагуидов — Абака-хан (1265—1282).
 Папская область — Климент IV (1265—1268).

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1265 году
 30 мая — Данте Алигьери, итальянский поэт.
 Альфонсо III, король Арагона (1285—1291).
 Генрих, король Чехии (1306, 1307—1310).
 Тэмур, внук Хубилая, великий хан Монгольского улуса, император Юань.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1265 году
 8 февраля — ильхан Персии Хулагу.
 14 февраля — Роже IV, граф де Фуа (с 1241).
 4 августа — Симон де Монфор, 6-й граф Лестер.
 Добрава Юрьевна, княгиня владимиро-волынская, дочь великого князя владимирского Юрия Всеволодовича.

См. также

Примечания